

Patronyme 

 Amy Pond, un personnage fictif de série télévisée britannique ;
 Edward B. Pond (1833-1910), un homme politique américain ;

Toponyme 

 Lily Pond, un étang américain dans le comté de Shasta, en Californie ;
 North Pond, un étang américain en Caroline du Nord ;
 Priest Pond, une communauté dans le comté de Kings sur l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada ;

Musique 
 Pond, un groupe de rock psychédélique australien ;
 Bardo Pond un groupe de rock psychédélique américain.